Markram ist der Familienname folgender Personen:

 Aiden Markram (* 1993), südafrikanischer Cricketspieler
 Henry Markram (* 1962), israelischer Neurobiologe